TJ peut faire référence à :
 TANS, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Tadjikistan,
 selon la norme ISO 3166, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 .tj, selon la liste des préfixe de domaine national de premier niveau (country code top level domain : ccTLD),
 Cameroun, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, 
 turgescence jugulaire, selon la liste des abréviations en médecine,
 une abréviation courante pour désigner les Témoins de Jéhovah
 La ville mexicaine de Tijuana

TJ est un symbole, qui signifie :
 térajoule, unité de mesure d'énergie.

TJ est un sigle qui signifie :
 Tribunal judiciaire dans l'organisation judiciaire française,
 Téléjournal (journal télévisé), au Canada et en Suisse.

Code